Infernal (Deense band), een Deense danceact
 Infernal (Zweedse band), een Zweedse band
 Infernal (album van Edge of Sanity), het zesde studioalbum van de Zweedse deathmetalband Edge of Sanity
 Combo Infernal (Belgische noiseband °2023, Soundlabo Denderbelle) De leden zijn Atch (computer/Electronics) and Gill (Electronics/E.Guitar/Visuals). They sound like a cross-over between noise and industrial music.